James Nolan (1915-1985), acteur américain ;
 James Nolan (né en 1977), athlète irlandais.